Siret – fiume della Romania
Siret – città rumena del distretto di Suceava
SIRET – Système d’Identification du Répertoire des ETablissements, numero usato in Francia come codice identificativo delle imprese commerciali (norma ISO 6523)
Nicolas Siret – musicista francese